E89 oder E 89 steht für:
 BMW E89, ein PKW-Modell
 DR-Baureihe E 89, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 Europastraße 89, eine Fernstraße von Gerede nach Ankara in der Türkei
 Endokrine und Stoffwechselstörungen nach dem ICD-10-Code

E89